Карраскаль-де-Баррегас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 76,60 км². Население — 929 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки